Buttermere (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
Buttermere (meer), het meer bij de plaats Buttermere in het Engelse graafschap Cumbria
Buttermere (Wiltshire), een plaats in het Engelse graafschap Wiltshire